Lars Erik Lund (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière avec le Vålerenga Ishockey en GET ligaen en 1996-97. À l'exception des saisons 1999-00 et 2000-01, il a jusqu'à présent toujours joué avec ce club.

Au niveau international, il a participé avec le Vålerenga Ishockey à la Ligue européenne de hockey à deux reprises. Il a aussi représenté la Norvège à plusieurs événements internationaux dont les Jeux olympiques de Vancouver au Canada en 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997 ||Vålerenga Ishockey ||EHL ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||40 ||9 ||12 ||21 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||34 ||8 ||10 ||18 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Vålerenga Ishockey ||EHL ||4 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||17 ||1 ||11 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen ||37 ||9 ||16 ||25 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen ||41 ||17 ||21 ||38 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||42 ||20 ||29 ||49 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||37 ||7 ||26 ||33 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||40 ||8 ||23 ||31 ||63 ||15 ||1 ||2 ||3 ||18
|-
|2004-2005 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||41 ||4 ||18 ||22 ||32 ||11 ||5 ||3 ||8 ||2
|-
|2005-2006 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||42 ||7 ||18 ||25 ||64 ||15 ||4 ||4 ||8 ||14
|-
|2006-2007 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||43 ||20 ||37 ||57 ||44 ||15 ||5 ||7 ||12 ||6
|-
|2007-2008 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||42 ||13 ||26 ||39 ||66 ||13 ||8 ||6 ||14 ||2
|-
|2008-2009 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||42 ||13 ||27 ||40 ||16 ||17 ||3 ||9 ||12 ||4
|-
|2009-2010 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||41 ||12 ||19 ||31 ||18 ||16 ||5 ||8 ||13 ||6
|-
|2010 ||Vålerenga Ishockey ||Trophée européen ||8 ||1 ||5 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||42 ||10 ||16 ||26 ||16 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2

Internationales 

|1992 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 5 || 1 || 1 || 2 || 10 ||align="left"|
|-
|1993 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde junior B || 7 || 2 || 2 || 4 || 2 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|1994 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde junior B || 7 || 4 || 3 || 7 || 26 ||align="left"|
|-
|2004 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2006 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"||-
|2007 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 4 || 5 || 4 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 ||align="left"||-
|2009 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en juillet 1974
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur des Frisk Tigers